Та́йлер Джордж (; 6 октября 1982, Дулут, Миннесота, США) — американский кёрлингист.

Играет на позиции третьего (до 2012 — на позиции четвёртого). До 2014 — скип своей команды.

В составе мужской сборной США (скип Джон Шустер) — бронзовый призёр .

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро (2009, , , ).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2016).
 : бронза ().
 : серебро (2002).
 : бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает генеральным менеджером в компании George’s Liquor.

Холостяк.

Живёт в Дулуте.

Начал заниматься кёрлингом в 11 лет.

Сестра Тайлера, Кортни Джордж () — тоже кёрлингистка, в числе прочего чемпионка мира среди юниоров 2002, серебряный призёр чемпионата мира среди женщин 2005.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года